Jeserig – frazione del comune tedesco di Groß Kreutz (Havel)
 Jeserig – frazione del comune tedesco di Mühlenfließ
 Jeserig/Fläming – frazione del comune tedesco di Wiesenburg/Mark